Georg Hellmesberger ist der Name folgender Personen:

* Georg Hellmesberger senior (1800–1873), österreichischer Violinist und Dirigent
 Georg Hellmesberger junior (1830–1852), österreichischer Violinist und Komponist